Antelope Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Township (Franklin County, Nebraska)
 Antelope Township (Harlan County, Nebraska)
 Antelope Township (Holt County, Nebraska)
 Antelope Township (North Dakota)
 Antelope Township (Oklahoma)
 Antelope Township (Perkins County, South Dakota)
 Antelope Township (Spink County, South Dakota)